Neuhaus steht für:
 Neuhaus (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Neuhaus (Unternehmen), belgischer Schokoladenhersteller
 Dr. Neuhaus – deutscher Telekommunikationshersteller

Neuhaus ist der Name folgender

Städte und Gemeinden:
 Neuhaus am Inn, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Neuhaus an der Pegnitz, Markt im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Neuhaus am Rennweg, Stadt im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Neuhaus (Oste), Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Amt Neuhaus, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Neuhaus am Klausenbach, Gemeinde im Burgenland
 Neuhaus (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Völkermarkt

Gemeindeteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg (nach der alphabetischen Reihenfolge der Landkreise):
 Neuhaus (Betzenweiler), Hof der Gemeinde Betzenweiler, Landkreis Biberach
 Neuhaus (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Matzenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuhaus (Heiligenberg), Hof der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis
 Neuhaus (Neukirch), Hof der Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis
 Neuhaus (Oberteuringen), Dorf der Gemeinde Oberteuringen, Bodenseekreis
 Neuhaus (Obersulm), Weiler der Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn
 Neuhaus (Singen), vormals Hardthof, Wohnplatz des Stadtteils Friedingen von Singen, Landkreis Konstanz
 Neuhaus (Schopfheim), Zinken im Stadtteil Gersbach von Schopfheim, Landkreis Lörrach
 Neuhaus (Gernsbach), Wohnplatz im Stadtteil Staufenberg von Gernsbach, Landkreis Rastatt
 Neuhaus (Amtzell), Hof der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Aulendorf), Hof im Stadtteil Zollenreute von Aulendorf, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Bodnegg), Hof der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Grünkraut), Hof der Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Isny im Allgäu), Hof im Stadtteil Neutrauchburg von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Vogt), Hof der Gemeinde Vogt, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Wolfegg), Hof der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg
 Neuhaus (Murrhardt), Weiler im Gemeindeteil Fornsbach der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Neuhaus (Sinsheim), Schloss und Haus im Stadtteil Ehrstätt der Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Neuhaus (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Matzenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neuhaus (Frankenhardt), Weiler im Ortsteil Honhardt der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neuhaus (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neuhaus am Randen, Weiler im Stadtteil Nordhalden von Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Neuhaus (Stetten am kalten Markt), Gehöft im Gemeindeteil Storzingen von Stetten am kalten Markt, Landkreis Sigmaringen
 Neuhaus (Starzach), Gehöft im Gemeindeteil Bierlingen von Starzach, Landkreis Tübingen
 Neuhaus (Aldingen), Weiler im Ortsteil Aixheim der Gemeinde Aldingen, Landkreis Tuttlingen
 Neuhaus oder Waldhof (Emmingen-Liptingen), Hof im Ortsteil Liptingen der Gemeinde Emmingen-Liptingen,
 Neuhaus oder Immensitz, Gehöft im Stadtteil Kirchen-Hausen von Geisingen, Landkreis Tuttlingen
 Neuhaus (Schömberg), Haus im Stadtteil Schörzingen von Schömberg, Zollernalbkreis
 Neuhaus (Straßberg), Haus im Gemeindeteil Straßberg von Straßberg, Zollernalbkreis

 in Bayern:
 Bad Neuhaus, Ortsteil der Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Neuhaus an der Eger, Ortsteil der Stadt Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Neuhaus auf der Tratt, Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg
 Neuhaus (Adelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Neuhaus (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Neuhaus (Aufseß), Ortsteil der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Neuhaus (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Bischofsgrün), Ortsteil der Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu
 Neuhaus (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting
 Neuhaus (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf
 Neuhaus (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Neuhaus (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting
 Neuhaus (Knetzgau), Ortsteil der Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge
 Neuhaus (Königsbrunn), Ortsteil der Stadt Königsbrunn, Landkreis Augsburg
 Neuhaus (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim
 Neuhaus (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting
 Neuhaus (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof
 Neuhaus (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Neuhaus (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Neuhaus (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein
 Neuhaus (Pettstadt), Ortsteil der Gemeinde Pettstadt, Landkreis Bamberg
 Neuhaus (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim
 Neuhaus (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Neuhaus (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Neuhaus (Schliersee), Ortsteil des Marktes Schliersee, Landkreis Miesbach
 Neuhaus (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham
 Neuhaus (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof
 Neuhaus (Thalmassing), Ortsteil der Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg
 Neuhaus (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau
 Neuhaus (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach
 Neuhaus (Weidenberg), Wohnplatz des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth
 Neuhaus (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
 Neuhaus (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg
 Neuhaus (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab

 in Brandenburg:
 Neuhaus (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde, im Landkreis Uckermark
 Neuhaus (Rietz-Neuendorf), Wohnplatz der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree

 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Neuhaus (Dierhagen), Ortsteil der Gemeinde Dierhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuhaus bei Woldegk, heute Ortsteil von Feldberger Seenlandschaft

 in Niedersachsen:
 Neuhaus (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg
 Neuhaus im Solling, Stadtteil von Holzminden im Landkreis Holzminden
 Neuhaus (Langlingen), Ortsteil der Gemeinde Langlingen Landkreis Celle
 Neuhaus (Sassenburg), Wohnplatz in Sassenburg im Landkreis Gifhorn
 Neuhaus (Wolfsburg), Stadtteil von Wolfsburg

 in Nordrhein-Westfalen:
 Neuhaus (Erkelenz), Weiler bei Mennekrath, Stadtteil von Erkelenz, Kreis Heinsberg
 Neuhaus (Hellenthal), Ortsteil von Hellenthal, Kreis Euskirchen
 Neuhaus (Möhnesee) Ortsteil von Möhnesee, Kreis Soest
 Schloß Neuhaus, Stadtteil von Paderborn, Kreis Paderborn

 in Rheinland-Pfalz:
 Lascheider Neuhaus, Stadtteil von Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg
 Neuhaus (an der B 51), Ortsteil der Gemeinden Trierweiler und Aach, Landkreis Trier-Saarburg
 Neuhaus (Brimingen), Ortsteil von Brimingen, Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Neuhaus (Rehborn), Ortsteil von Rehborn, Landkreis Bad Kreuznach
 Neuhaus (Utscheid), Ortsteil von Utscheid, Landkreis Bitburg-Prüm
 Osburg-Neuhaus, Ortsteil von Osburg, Landkreis Trier-Saarburg
 Sang-Neuhaus, Ortsteil von Longuich, Landkreis Trier-Saarburg

 in Sachsen-Anhalt:
 Neuhaus (Sangerhausen), Ort bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz

 in Schleswig-Holstein:
 Neuhaus (Giekau), Ortsteil von Giekau, Kreis Plön

 in Thüringen:
 Neuhaus (Föritztal), Ortsteil der Gemeinde Föritztal, Landkreis Sonneberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Neuhaus in der Wart, Katastralgemeinde, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Neuhaus (Gemeinde Gaming, am Zellerrain), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Neuhaus (Gemeinde Gaming, bei Kienberg), Ortsteil von Kienberg bei Gaming im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Neuhaus (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Neuhaus (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Neuhaus (Gemeinde Weissenbach an der Triesting), Katastralgemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich

 Neuhaus (Gemeinde Geinberg), Katastralgemeinde im Innviertel in Oberösterreich
 Neuhaus an der Donau, Katastralgemeinde von St. Martin im Mühlkreis in Oberösterreich

 Neuhaus (Gemeinde Hüttschlag), Ort bei Hüttschlag, Land Salzburg

 Neuhaus (Gemeinde Stainach-Pürgg), Katastralgemeinde von Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark

Orte in der Schweiz:
 Neuhaus FR, Ortschaft in der Gemeinde Plasselb, Kanton Freiburg
 Neuhaus bei Egg, Ortschaft in der Gemeinde Egg, Kanton Zürich
 Neuhaus SG, Ortschaft in der Gemeinde Eschenbach, Kanton St. Gallen
 Neuhaus LU im Schärlig in der Gemeinde Marbach, Kanton Luzern
 ein Einzelhof und Exklave der Gemeinde Glattfelden im Kanton Zürich, schweizseitig von Gebiet der Gemeinde Eglisau umschlossen
 Neuhaus Biembach, Einzelhof in der Gemeinde Hasle bei Burgdorf, Kanton Bern

weitere Orte:
 Neuhaus (Kalmtal), eine Ortschaft am Eingang des Kalmtales in Südtirol
 Neuhaus, ein Weiler in der Gemeinde Proveis in Südtirol

außerdem:
 Neuhaus (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

historisch:
 Amt Neuhaus, diverse historische Verwaltungseinheiten
 Kreis Neuhaus am Rennweg, ein ehemaliger Landkreis, Thüringen (1952–1994)
 Neuhaus/Elbe, ehemalige Gemeinde im Kreis Hagenow, Bezirk Schwerin, DDR, heute Amt Neuhaus, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Neuhaus (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Landkreis Parsberg, Bayern
 Podbrzezie (Police), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Sławoszewo, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Dobrna, Slowenien
 Chaloupky (Přebuz), Okres Sokolov, Tschechien
 Jindřichův Hradec, Stadt im Jihočeský kraj (Südböhmische Region), Tschechien
 Nové Domy (Jívka), Grundsiedlungseinheit von Jívka, Okres Trutnov
 Nový Dům, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Svahová, Okres Chomutov, Tschechien

Bauten:
 Burg Neuhaus – diverse Burgen und Ruinen (auch Herrschaft Neuhaus u. ä., historische Verwaltungseinheiten)
 Schloss Neuhaus – diverse Schlösser und Ansitze
 Forsthaus Neuhaus, Saarland, heute „Zentrum für Waldkultur“
 Ruine Neuhaus, ehemalige Einsiedelei in Tschechien

Siehe auch:
 Amt Neuhaus (Schiff)
 Neuenhaus (Begriffsklärung)
 Neuenhausen
 Neuhäusel (Begriffsklärung)
 Neuhäusle
 Neuhäusler
 Neuhausen
 Neuhaus & Pauer
 Niehaus
 Unterneuhaus